Ел Јербанис има више значења:

 Ел Јербанис (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Јербанис (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Јербанис (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Јербанис (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Јербанис (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Јербанис (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Јербанис (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Јербанис (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Јербанис (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику